Ozan steht für:

 Ozan, türkischer männlicher Vorname und Familienname

 Ozan (Ain), französische Gemeinde im Département Ain
 Ordensname des Regenten Konoe Nobuhiro
 anderer Name für Aşık, türkische und aserbaidschanische Dichter-Sänger

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ozan (Alabama)
 Ozan (Arkansas)
 Ozan (Montana)